Сент-Огюсте́н (фр. Святой Августин):

 Сент-Огюстен — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.
 Сент-Огюстен — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна.
 Сент-Огюстен — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сент-Огюстен — церковь в Париже.

См. также 
 Августин (значения)
 Августина
 Сан-Огастин
 Сент-Огастин (значения)